

Művészi alkotások 
 Mazeppa, Pjotr Iljics Csajkovszkij operája
 Mazeppa, Liszt Ferenc szimfonikus költeménye (S.100, 1851)
 Mazeppa, Liszt Ferenc transzcendens etűdje, No.4. (S.139/4)
 Mazeppa, George Byron költeménye(1819)
 Mazeppa, Victor Hugo költeménye
 Mazeppa, francia film (1993)

Személyek 
 Ivan Mazepa (Mazeppa), ukrán történelmi alak, hetman
 Iszak Mazepa, ukrán politikus

Helyek 
 Mazeppa, Minnesota (USA)
 Mazeppa, Pennsylvania (USA)
 Mazeppa National Park (Ausztrália)